Чемпионат Испании по футболу 1980/1981 — 50-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Сосьедад» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 829 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Мурсия» — «Атлетик Бильбао»  — 5:4 (7-й тур, 19 октября 1980 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Сарагоса» — «Мурсия»  — 1:6 (20-й тур, 18 января 1981 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Барселона» — «Альмерия»  — 6:0 (15-й тур, 13 декабря 1980 года)
 «Барселона» — «Осасуна»  — 6:0 (22-й тур, 1 февраля 1981 года)
 «Барселона» — «Эркулес»  — 6:0 (26-й тур, 1 марта 1981 года)
 «Реал Мадрид» — «Атлетик Бильбао»  — 7:1 (2-й тур, 14 сентября 1980 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1981
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1980 году
Спорт в Испании в 1981 году